Adriatica Ionica Race 2018 var den 1. udgave af det italienske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 20. til 24. juni 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev colombianske Iván Sosa fra .

Ryttere og hold

Danske ryttere
Kasper Asgreen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI Europe Tour 2018